West Lavington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 West Lavington, Wiltshire, ort i England, 
 West Lavington, West Sussex, ort i England,